Модок () — национальный лес на северо-востоке штата Калифорния, США. Площадь леса составляет 6695,09 км². Расположен на территории округов Модок (82,9 %), Лассен (9,4 %) и Сискию (7,7 %).

В восточной части леса расположен отросток Каскадных гор, известный как хребет Уорнер-Маунтинс. Восточные склоны хребта круто обрываются, тогда как западные склоны — более пологие. Флора на территории леса имеет большое разнообразие, что связано с различиями в абсолютной высоте и количестве осадков в разных частях Модок. В западных предгорьях, поросших кустарником, распространены пуршия и североамериканский церкокарпус. Выше распространены леса из сосны жёлтой, пихты одноцветной, пихты великолепной. Ближе к горным вершинам калоцедрус и осина сменяются лесами из сосны скрученной широкохвойной и сосны западной белой. 176 км² лесов признаны как реликтовые; основными деревьями таких лесов являются вышеупомянутые сосна жёлтая, сосна скрученная широкохвойная, калоцедрус и пихта великолепная. Северную часть территории занимают около двух третей озера Гус.

Национальный лес Модок был образован 29 ноября 1904 года как лесной заповедник Модок. Он был назван в честь индейцев модок, которые исторически проживали на этих землях. В 1905 году Модок перешёл под управление Лесной службы США, а 4 марта 1907 года получил статус национального леса. 1 июля 1908 года лес был расширен за счёт присоединения к нему национального леса Уорнер-Маунтинс. Штаб-квартира леса расположена в городе Альтурас, округ Модок.

Примечания

Ссылки 
 US Forest Service official website on Modoc National Forest

Национальные леса Калифорнии
Лесные массивы по алфавиту
География округа Модок
География округа Лассен
География округа Сискию